Muggendorf (Neder-Oostenrijk) 
Muggendorf (Oberfranken)